L'Institut supérieur des sciences appliquées et économiques (ISSAE) est un centre régional associé au CNAM à Beyrouth (Liban).

L'Institut supérieur des sciences appliquées et économiques CNAM Liban 
L'institut supérieur des sciences appliquées et économiques (Centre du Liban associé au CNAM) est une institution d’enseignement supérieur qui vise à promouvoir la formation continue qui permet aux employés d’entreprises et d’industries d’évoluer dans leurs professions tout en gardant leurs emplois.

L’institut s’est efforcé, depuis sa création en 1968, à offrir des formations diplômantes accréditées par la France ou le Liban afin de concrétiser les objectifs suivants :

 Développer l'enseignement appliqué, dans des domaines techniques et professionnels divers, en collaboration avec les principaux partenaires économiques et industriels du pays, afin d’assurer l'adéquation des formations avec l'évolution des métiers.
 Promouvoir la formation professionnelle continue afin d'améliorer les compétences des employés dans les entreprises publiques et privées.
 Proposer des formations centrées sur les compétences recherchées par les entreprises à travers des prestations sur mesure répondant aux besoins exprimés par les entreprises concernées. 

Pour atteindre ces objectifs, l'Institut supérieur des sciences appliquées et économiques  a suivi une politique s'appuyant sur les principes suivants :

 Offrir un enseignement scientifique et technique de qualité, ouvert à tous, à frais de scolarité en accord avec la vocation publique de l'institut.
 Contribuer à la promotion sociale et professionnelle des employés en leur offrant l'occasion de poursuivre des études universitaires ciblées leur permettant d'améliorer leurs conditions de vie sociale et professionnelle.
 Ouvrir des nouvelles formations répondant à des besoins réels exprimés par les milieux professionnels, de manière à assurer une complémentarité avec les formations offertes par les établissements universitaires publics libanais. 

L'Institut supérieur des sciences appliquées et économiques est le fruit d'un partenariat entre :

 l'Université libanaise(UL),
 le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) de Paris, et
 l'Association libanaise pour l'enseignement scientifique, technique et économique (ALESTE).

Les départements 
 Informatique
 Économie et gestion
 Électronique
 Électrotechnique
 Mécanique des structures
 Mécanique énergétique
 Statistique
 Géométrie-Topographie

Liens externes 
  Site de l'ISSAE CNAM Liban
  Ce qu'en dit l'université libanaise
  Département Informatique
  wiki communauté département informatique
  Plateforme d'enseignement à distance

Culture libanaise
Établissement scolaire fondé en 1968